Příjmení Suchan může označovat:

 Antonín Suchan (* 1940) – český fotograf a sochař
 Jan Suchan (* 1996) – český fotbalový záložník
 Jaroslav Suchan (* 1974) – český trumpetista

Externí odkazy